Castelgrande ist
 eine Gemeinde in Basilikata, Italien, siehe Castelgrande (Basilikata)
 eine Burg in Bellinzona, Schweiz, siehe Castelgrande (Bellinzona)